Sabater, persona que té per ofici fer, reparar i vendre sabates

 Gèrrids, insectes heteròpters de la família Gerridae
 Hidromètrids, insectes heteròpters de la família Hydrometridae

 Girínids, insectes coleòpters de la família Girinidae

 Sabater d'Ordis, personatge literari immortalitzat pel poeta empordanès Carles Fages de Climent
 La Balada del Sabater d'Ordis, llibre de poemes de Carles Fages de Climent publicat l'any 1954
 Premi Carles Sabater, premi atorgat a la millor lletra de cançó en català de l'any pel Centre de la Cultura Catalana
 Cal Sabater (Escarlà), masia del poble d'Escarlà (Tremp, Pallars Jussà)
 Borda del Sabater, borda de Sarroca de Bellera (Pallars Jussà)
 Cal Sabater (Blanes), masia de Blanes (la Selva)

Biografies:

 Antoni Sabater i Esteve (Reus, 1899 - 1978), industrial i filantrop reusenc
 Bonaventura Sabater i Burcet (Palafrugell, 1862 - ?), empresari, escriptor i polític català
 Carles Sabater i Hernàndez (Barcelona, 1962 - Vilafranca del Penedès, 1999), músic i actor
 Eduard Martínez-Sabater i Seguí (Xest, 1896 - València, 1946), advocat i polític valencià
 Gaspar Sabater i Serra (Palma, 1914 - 1987), escriptor mallorquí
 Ignacio Sabater Arauco (Úbeda, 1824 - 1889), banquer i polític andalús
 Jaume Sabater i Vallés (Reus 1899-1978) metge reusenc
 Joan Sabater i Escudé (Reus, 1940), jugador d'hoquei patins català
 Joan Sabater i Tobella (Barcelona, 1934), farmacèutic català
 Jordi Sabater i Pi (Barcelona, 1922 – 2009), primatòleg català
 Josep Sabater, diversos personatges
 Inmaculada Sabater Llorens (Novelda, 1952), política esquerrana valenciana
 Leticia Sabater (Leganés, 1966), presentadora de televisió i actriu espanyola
 Marià de Sabater i de Vilanova (Cervera, 1757), marquès de Capmany i escriptor
 Pau Sabater Llirós (Algerri, 1884 - Barcelona, 1919), sindicalista català
 Rosa Sabater i Parera (Barcelona 1929 - Madrid, 1983), pianista catalana
 Ramon Sabater i Bris (Barcelona 1663), conseller en cap de Barcelona
 Pere Sabater (Reus 1815 - 1856) impressor i periodista reusenc